Plaatsen
 Poppenberg (Unterbreizbach) - gehucht in Thüringen, Duitsland
 Poppenberg (Brilon) - wijk van de stad Brilon, Noordrijn-Westfalen
 Poppenberg (Immenreuth) - plaats in Beieren
 Poppenberg (Mitterskirchen) - plaats in Beieren
 Poppenberg (Schöllnach) - plaats in Beieren

Bergen
 Poppenberg (Totes Gebirge) - berg in Opper-Oostenrijk
 Poppenberg (Rothaargebirge) - berg in Noordrijn-Westfalen
 Poppenberg (Thüringer Schiefergebirge) - berg in Thüringen
 Poppenberg (Briloner Höhen) - berg in Noordrijn-Westfalen
 Poppenberg (Harz) - berg in Thüringen
 Poppenberg (Saale-Elster-Oberland) - berg in Thüringen

Personen
 Felix Poppenberg - Duits auteur
 Fritz Poppenberg - Duits cameraman en filmregisseur